Кваліфікаційний раунд у змаганнях зі спортивної гімнастики серед чоловіків на літніх Олімпійських іграх 2016 року пройшов 7 серпня. Взяли участь 98 спортсменів з 44-х країн. У рамках цього раунду пройшов відбір до фіналів у всіх дисциплінах, представлених на іграх. У фінал командних змагань вийшли 6 країн, які набрали найбільшу кількість балів. На кожному зі снарядів виступили по 4 спортсмени, а підсумкову суму розраховано за результатами виступу трьох найкращих гімнастів на кожному снаряді. У фінал індивідуального багатоборства пройшли 28 спортсменів. Якщо б будь-який учасник відмовився від участі у фіналі, то його замінив би наступний за набраними очками спортсмен. У фінали індивідуальних змагань вийшло по 8 гімнастів, які показали найкращий результат на цих снарядах. Змагання поділялись на три підгрупи.

Підгрупи 
Спортсмени, які беруть участь у командній першості, згруповані разом у своїх командах, тоді як решта гімнастів поділені на шість змішаних груп. Міжнародна федерація гімнастики провела жеребкування, за допомогою якого розбила учасників на три підгрупи. Спортсмени кожної з груп виступали на одному й тому ж снаряді один за одним.

Підгрупа 1 

Змішана група 3

Змішана група 6

Підгрупа 2 

Змішана група 4

Змішана група 5

Підгрупа 3 

Змішана група 1

Змішана група 2

Результати кваліфікації

Особиста абсолютна першість
Гімнасти, які посіли перші 24 місця, кваліфікувалися у фінальний раунд. Якщо більш як два спортсмени однієї країни потрапляють до перших 24-х, то ті, що нижче другого місця у своїй команді, не проходять далі, а їх заміняють спортсмени з наступними найкращими оцінками.

Вільні вправи 
Гімнасти, які посіли перші 8 місць, кваліфікувалися у фінальний раунд. Якщо більш як два спортсмени однієї країни потрапляють до перших 8-ми, то ті, що нижче другого місця у своїй команді, не проходять далі, а їх заміняють спортсмени з наступними найкращими оцінками.

Кінь 
Гімнасти, які посіли перші 8 місць, кваліфікувалися у фінальний раунд. Якщо більш як два спортсмени однієї країни потрапляють до перших 8-ми, то ті, що нижче другого місця у своїй команді, не проходять далі, а їх заміняють спортсмени з наступними найкращими оцінками.

Кільця 
Гімнасти, які посіли перші 8 місць, кваліфікувалися у фінальний раунд. Якщо більш як два спортсмени однієї країни потрапляють до перших 8-ми, то ті, що нижче другого місця у своїй команді, не проходять далі, а їх заміняють спортсмени з наступними найкращими оцінками.

Опорний стрибок 
Гімнасти, які посіли перші 8 місць, кваліфікувалися у фінальний раунд. Якщо більш як два спортсмени однієї країни потрапляють до перших 8-ми, то ті, що нижче другого місця у своїй команді, не проходять далі, а їх заміняють спортсмени з наступними найкращими оцінками.

Паралельні бруси 
Гімнасти, які посіли перші 8 місць, кваліфікувалися у фінальний раунд. Якщо більш як два спортсмени однієї країни потрапляють до перших 8-ми, то ті, що нижче другого місця у своїй команді, не проходять далі, а їх заміняють спортсмени з наступними найкращими оцінками.

Перекладина 
Гімнасти, які посіли перші 8 місць, кваліфікувалися у фінальний раунд. Якщо більш як два спортсмени однієї країни потрапляють до перших 8-ми, то ті, що нижче другого місця у своїй команді, не проходять далі, а їх заміняють спортсмени з наступними найкращими оцінками.

Примітки

Посилання 
 Спортивна гімнастика  на офіційному сайті літніх Олімпійських ігор 2016 року    
 Олімпійський турнір  на сайті Міжнародної федерації гімнастики (FIG) 

Гімнастика на літніх Олімпійських іграх 2016
Спортивна гімнастика на Олімпійських іграх